Wachenheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wachenheim, Alzey-Worms – kommun i Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz,
 Wachenheim an der Weinstraße – stad i Rheinland-Pfalz,